Ristkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristkari (ö i Björneborg), Satakunta, 
 Ristkari (ö i Raumo), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar